Savioja ist der Name folgender geographischer Objekte:

 ein Dorf der Landgemeinde Rõuge (bis 2017 Misso) im Kreis Võru, Estland
 ein Dorf der Landgemeinde Võru (bis 2017 Vastseliina) im Kreis Võru, Estland